El término Mp5 o MP5 puede referirse a:

 un arma de fuego, Heckler & Koch MP5;

 un dispositivo portátil para visionado de videos, escuchar música, etc. (Reproductor MP5).